400 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i finał odbyły się 2 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 49 zawodniczek z 43 państw.

Złoty medal zdobyła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Katie Ledecky. Srebro wywalczyła Sharon van Rouwendaal z Holandii. Trzecie miejsce zajęła Australijka Jessica Ashwood.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 11:03.

Legenda: NR – rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:23.

Legenda: CR – rekord mistrzostw, OC – rekord Australii i Oceanii NR – rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015